Гульфия Азнагуловна Юнусова (Идельбаева) (; ) — башкирская поэтесса и переводчица, драматург, журналист. Член Союза писателей Республики Башкортостан (1974), член Союза журналистов Республики Башкортостан (1979). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2005). Народный поэт Республики Башкортостан (2015).

Биография 
Юнусова Гульфия Азнагуловна родилась 10 сентября 1948 года в деревне Сарышево Альшеевского района Башкирской АССР. После окончания Раевской средней школы поступила на филологический факультет Башкирского государственного университета.

В 1971 году окончила Башкирский государственный университет.

С 1970 года работала преподавателем в Сибайском педагогическом училище.

С 1973 года является сотрудником отдела литературы и культуры газеты «Совет Башҡортостаны».

С 1974 года работает в журнале «Пионер» в должности литературного сотрудника.

В 1978—1999 гг., на протяжении более 20 лет, являлась главным редактором журнала «Башҡортостан ҡыҙы». Одновременно в 1990—1993 гг. была сопредседателем Союза российских женщин, а в 2003—2004 гг. — председатель Общества башкирских женщин Республики Башкортостан. Трижды избиралась депутатом Уфимского городского совета, была депутатом Верховного Совета РСФСР XII созыва и депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан II созыва.

Творческая деятельность 
В 1969 году был издан первый сборник стихотворений Гульфии Юнусовой — «Миңә бары өс кенә» («Мне лишь три годика»).

В произведениях для детей, которые вошли в сборники «Зәңгәр тубым» (1971; «Голубой мой мячик»), «Дома улыбаются» (1980), «Һандуғас моңо» (1998; «Песня соловушки»), «Йәйғор» (2003; «Радуга») и другие, Гульфия Азнагуловна описывая окружающий мир детей, выступает как знаток детской психологии. Позднее стихи поэтессы вошли в сборники «Буҙ турғай йыры» (1983; «Песня жаворонка»), «Өмөтөмдән юғалма» (1990; «Не исчезай в надежде»), «Аҡ ямғыр» (1998; «Белые дожди»).

Произведения поэтессы были переведены на 25 языков (азербайджанский, белорусский, грузинский, каракалпакский, русский, финский, японский и другие). Сама поэтесса занималась переводами на башкирский язык стихотворений К. Ш. Кулиева, А. П. Филиппова и других.

На стихи Гульфии Юнусовой композиторами Н. А. Даутовым, С. А. Низаметдиновым, Р. Х. Сахаутдиновой и другими написаны более 300 лирических и детских песен, некоторые из которых вышли тремя отдельными сборниками с нотами под названиями «Песня соловушки», «Перемена» и «Сто песен для детей». Также были выпущены аудиокассеты с песнями на её стихи. Музыкальная комедия Гульфии Азнагуловны — «Осоп булмай ҡанатһыҙ» («Без крыльев не взлететь») была поставлена Сибайским драматическим театром.

Книги 
 Праздник памяти: стихи / Г. Юнусова; [ред. С. Воробьев]. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1986. — 88 с.
 Солнечный остров: избр. стихи / Г. А. Юнусова; [сост. А. Филиппов]. — Уфа : [Полиграфиздат], 1998. — 272 с.
 Наша песня: стихи. М., 1986.
 Надежда: стихотворения. М., 1988.
 Һайланма әҫәрҙәр. 2 томда. 1‑се т. Шиғырҙар, йырҙар. Өфө, 2011.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (16.11.1984)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (06.06.2005)
 Народный поэт Республики Башкортостан (2015)
 Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1989)
 Премия Республики Башкортостан имени Акмуллы (2000)
 Отличник образования Республики Башкортостан (2000)
 Почётная грамота Республики Башкортостан;
 Государственная премия Республики Башкортостан имени Хадии Давлетшиной (2006).

Примечания

Ссылки 
 оцифрованные произведения в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 на русском языке
 другие источники
 

Башкирские поэты
Журналисты Башкортостана
Башкирские писатели
Башкирские драматурги
Переводчики на башкирский язык
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Государственного собрания Башкортостана 2-го созыва
Лауреаты премии имени Акмуллы
Лауреаты премии имени Х. Давлетшиной
Главные редакторы «Башкортостан кызы»
Выпускники Башкирского государственного университета
Председатели Общества башкирских женщин Республики Башкортостан
Персоналии:Башкортостан (газета)
Персоналии:Аманат (журнал)